

Geografia

Austria 
 Allerheiligen – frazione di Pöls-Oberkurzheim, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Allerheiligen bei Wildon – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Allerheiligen im Mühlkreis – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Allerheiligen im Mürztal – ex comune ora frazione di Kindberg, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Germania 
 Allerheiligen – frazione di Jettingen-Scheppach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Allerheiligen – ex comune ora frazione di Neuss, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Polonia 
 Allerheiligen – antico nome tedesco di Wszechświęte, frazione del comune di Oleśnica nel distretto di Oleśnica (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Allerheiligen – antico nome tedesco di Vyšehorky, frazione del comune di Líšnice nel distretto di Šumperk (Olomouc)

Slovacchia 
 Allerheiligen in der Scharosch – antico nome tedesco di Janovce, comune nel distretto di Bardejov (Prešov)

Ungheria 
 Allerheiligen an der Pinka – antico nome tedesco di Pinkamindszent, comune nella provincia di Vas (Transdanubio Occidentale)

Altri progetti